est la formule brute de plusieurs isomères :

 citroptène, numéro CAS 
 eugénine, numéro CAS 
 scoparone, numéro CAS